Michael Johnson (cantor), estadunidense
 Michael Johnson (futebolista), guianense
 Michael Johnson (lutador), estadunidense
 Michael Johnson (velocista), estadunidense